John Buller (1721-1786) était un homme politique britannique qui a siégé à la Chambre des communes pendant 39 ans de 1747 à 1786.

Biographie 
Il était le fils de John Francis Buller, député et de son épouse Rebecca Trelawny, fille de sir Jonathan Trelawny (3e baronnet) évêque de Winchester, est né le . Il a été inscrit au Balliol College d'Oxford le . Entré au Middle Temple en 1740 et à Inner Temple en 1743, il fut reçu au barreau en . En 1746, il fut maire de Looe et, aux élections générales de 1747, il fut élu député de East Looe .

En 1754, il fut réélu député d'East Looe et, la même année, nommé contrôleur de la Monnaie. Il a également été maire de East Looe et a été nommé greffier de East Looe en 1754. De 1759 à 1761, il a été secrétaire du chancelier de l'Échiquier. Il a épousé Mary St Aubyn, fille de sir John St Aubyn (3e baronnet) le  .

Il a été réélu député d'East Looe en 1761. Il fut maire de West Looe en 1763 et en 1764. En , il fut Lord de l'amirauté, poste qu'il occupa jusqu'en . Il fut réélu député de East Looe en 1768. Après le décès de sa première femme en , il se remaria avec Elizabeth Caroline Hunter, fille de John Hunter le . Il redevint maire d'East Looe en 1772 et, la même année, devint auditeur du duché de Cornouailles. Il fut de nouveau député de East Looe en 1774 et 1780. Il fut Lord du Trésor de  à , puis à nouveau en . Il fut finalement réélu député de East Looe en 1784 .

Buller est décédé le

Références 

Lord de l'Amirauté
Membre de l'Inner Temple
Membre du Middle Temple
Étudiant de Balliol College
Décès en juillet 1786
Naissance en janvier 1721
Décès à 65 ans